Lipník kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Lipník (vattendrag),

Tjeckien 

 Lipník nad Bečvou, ort, Olomouc, Okres Přerov, 
 Lipník (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Lipník (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar